Marcelo Teixeira (dirigente esportivo)
 Marcelo Teixeira (político)

Desambiguação